Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1986 im Herreneinzel im Badminton.

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1986
Badminton
Badminton 1986
Badmintonwettbewerb in Edinburgh